

Студійні альбоми

Збірки

Відеоальбоми

Примітки

Сингли

Примітки